ПЭО — многозначная аббревиатура:
 ПЭО — полиэтиленгликоль
 ПЭО — планово-экономический отдел на предприятии